Rodzjanko ima lahko več pomenov.

Osebnosti 

Rodzjanko [rodzjánko] (rusko Родзя́нко) je priimek več osebnosti.

 Mihail Vladimirovič Rodzjanko (1859 - 1924), ruski politik in državnik.
 Semjon Jemeljanovič Rodzjanko (1782 - 1808), ruski pesnik.

Glej tudi 
 seznam priimkov (R)